Pomaré ist der Name folgender Herrscher:

 Pomaré I. (1797–1803), König auf Tahiti
 Pomaré II. (1803–1821), König auf Tahiti
 Pomaré III. (1821–1827), König auf Tahiti
 Pomaré IV. (1827–1877), Königin auf Tahiti
 Pomaré V. (1877–1880), König auf Tahiti

Pomare ist der Familienname folgender Personen:

 Maui Pomare (1875 oder 1876–1930), neuseeländischer Arzt und Politiker

Pomare steht für:
 Pomare (Lower Hutt), Ortsteil von Lower Hutt, Region Wellington, Neuseeland